Теоре́ма промежу́точной оси́, или теоре́ма те́ннисной раке́тки, в классической механике — утверждение о неустойчивости вращения твёрдого тела относительно второй главной оси инерции. Является следствием законов классической механики, описывающих движение твёрдого тела с тремя различными главными моментами инерции. Проявление теоремы при вращении такого тела в невесомости часто называют эффектом Джанибекова в честь советского космонавта Владимира Джанибекова, который заметил это явление 25 июня 1985 года во время миссии по спасению космической станции «Салют-7». Статья, объясняющая это наблюдение, была опубликована в 1991 году. В то же время сама теорема о неустойчивости вращения вокруг промежуточной оси инерции известна давно и доказывается в любом курсе классической механики. Неустойчивость такого вращения часто показывается в лекционных экспериментах. Неустойчивость вращения вокруг промежуточной (средней) оси инерции и устойчивость вращения вокруг двух других осей была впервые обнаружена французским механиком Луи Пуансо в 1834 году и опубликована в его трактате «Новая теория вращения тел».

Теорема описывает следующий эффект: вращение объекта относительно главных осей с наибольшим и наименьшим моментами инерции является устойчивым, в то время как вращение вокруг главной оси с промежуточным моментом инерции (откуда и название теорема промежуточной оси) — нет. Джанибеков увидел это с гайкой-барашком: скрутив её в невесомости с длинной шпильки, он заметил, что она пролетает немного, разворачивается на 180°, потом, ещё немного пролетев, опять разворачивается.

На Земле этот эффект можно увидеть на таком эксперименте: возьмите за ручку теннисную ракетку и попытайтесь подбросить её в воздух так, чтобы она выполнила полный оборот вокруг оси, проходящей в плоскости ракетки перпендикулярно рукоятке, и поймайте за ручку. Почти во всех случаях ракетка выполнит пол-оборота вдоль продольной оси и будет «смотреть» на вас другой стороной. Если подбрасывать ракетку и закручивать её по другим осям, то ракетка сохранит свою ориентацию после полного оборота.

Эксперимент может быть выполнен с любым предметом, который имеет три различных момента инерции, например с книгой или пультом дистанционного управления. Эффект возникает, когда ось вращения немного отличается от второй главной оси предмета; сопротивлением воздуха или гравитацией можно пренебречь.

Называть устойчивыми вращения вокруг осей с максимальным и минимальным моментом инерции всё же неправильно, учитывая реальные физические тела. Если существуют какие-либо силы, способные рассеивать энергию вращения, например приливные, тело со временем будет вращаться только вокруг оси с максимальным моментом инерции. Так вращаются все астероиды и планеты, включая Землю. Поэтому спекуляции о возможном повороте оси вращения Земли необоснованны.

Математическое обоснование 
Теорема промежуточной оси может быть проанализирована с помощью уравнений Эйлера.

При свободном вращении они принимают следующую форму:
 
Здесь  обозначают главные моменты инерции, и мы предполагаем, что  Угловые скорости вращения вокруг трёх главных осей —  их производные по времени — 

Рассмотрим ситуацию, когда объект вращается вокруг оси с моментом инерции  Для определения характера равновесия предположим, что существуют две малые начальные угловые скорости вдоль других двух осей. В результате, согласно уравнению (1),  очень мала. Следовательно, зависимостью от времени  можно пренебречь.

Теперь дифференцируем уравнение (2) по времени и подставим  из уравнения (3):
 
Обратим внимание, что знаки у  и  разные, поскольку множитель  отрицателен, а множители  и  положительны. Следовательно, изначально малая скорость  будет оставаться малой и в дальнейшем. Дифференцируя уравнение (3), можно доказать и устойчивость относительно возмущения  Поскольку обе скорости  и  остаются малыми, из  (1) следует, что малой остаётся и . Поэтому вращение вокруг оси 1 происходит с постоянной скоростью.

Аналогичное рассуждение показывает, что вращение вокруг оси с моментом инерции  тоже устойчиво.

Теперь применим эти рассуждения к случаю вращения относительно оси с моментом инерции . В этот раз  очень мала. Следовательно, зависимостью от времени  можно пренебречь.

Теперь дифференцируем по времени уравнение (1) и подставим  из уравнения (3):
 
Обратим внимание, что знаки у  и  одинаковые, поскольку все три множителя   и  положительны. Следовательно, изначально малая скорость  будет экспоненциально нарастать до тех пор, пока  не перестанет быть малой и характер вращения вокруг оси 2 не изменится. Таким образом, даже небольшие возмущения вдоль других осей заставляют объект «переворачиваться».

См. также 
 Кельтский камень
 Эйлеровы углы
 Момент инерции
 Эллипсоид инерции
 Сизифово охлаждение

Примечания

Ссылки 
 Демонстрация эффекта — орбитальная станция «Мир», Александр Серебров, показано в передаче из цикла «Уроки из космоса», выпущенной в 1997 году
 Видео эффекта Джанибекова с Международной космической станции, демонстрируется членами экипажа МКС-30 Антоном Шкаплеровым и Дэниелом Бёрбэнком
 Замедленное видео, демонстрирующее вращение ракетки для настольного тенниса
 Демонстрация эффекта Джанибекова, смоделированная с использованием Blender, также доступны исходники демонстрации
 Интуитивное объяснение эффекта Джанибекова
Классическая механика
Кинематика твёрдого тела
Незавершённые статьи по механике
Физические теоремы
Ракетки
Теория устойчивости
Невесомость
Физические эффекты и явления